K-Wagen steht für:

 Großkampfwagen, deutsches Panzerprojekt aus dem Ersten Weltkrieg, siehe K-Wagen (Großkampfwagen)
 Kamm-Wagen, verbrauchsreduzierter Forschungs-Pkw mit luftwiderstandsarmer Formgebung, siehe K-Wagen (Kamm-Wagen)
 Bezeichnung für zweiachsige Eisenbahn-Flachwagen
 einen auf den UIC-X- und Z2-Wagen der SBB basierenden Salonwagen der ÖBB
und ist:
 die veraltete Bezeichnung für Gokarts (bis 1990 in der DDR offiziell gebräuchlich)